Эртогрул-челеби (; род. 1376 — ум. 1393, 1399 или 1400, Бурса) — сын султана Баязида I. Вали и наместник области Айдын.

Биография

Имя 
В Османской империи было принято называть детей исламскими именами арабо-персидского происхождения, или же, именами которые бы соответствовали идеалам и ценностям того или иного султана. Данная практика, в особенности закрепилась за султаном Орханом Гази. Тем не менее, Баязид I назвал сына — Эртогрулом.

Рождение и семья 
Эртогрул родился от неизвестной рабыни («кирнак»). В то же время его брат — Мехмед I, родился от законной супруги Баязида I — Девлет-хатун. Шарль Дюканж, указывает на возможного потомка по имени «Зехес» у Эртогрули.

Правление и смерть 
Ещё при жизни султана Баязида I, Эртогрул был поставлен наместником (вали) на областью Айдын.

Весной 1392 года, из города Бурса, Баязид выдвинулся на Кастамон, где сумел захватить земли Чандароглу. Однако, Эртогрул во время  потерпел поражение,  Был похоронен в Бурсе.

Примечания

Литература

Книги

Журналы 
 

Родившиеся в 1376 году
Правители XIV века
Сыновья султанов Османской империи